Spasoje Bulajič (Slovenj Gradec, 24 de novembro de 1975) é um ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como defensor.

Carreira 
Spasoje Bulajič se profissionalizou no Rudar Velenje.

Seleção 
Spasoje Bulajič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Nascidos em 1975
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do 1. FSV Mainz 05
Naturais de Slovenj Gradec
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol